Ирина (; ок. 752 года — 9 августа 803 года) — византийская императрица из Исаврийской династии в 797—802 годах. Стала первой женщиной в истории Византии, правившей самостоятельно.

Стала женой императора Льва IV Хазара в 768 году, после его смерти в 780 году начала править как регент при своём малолетнем сыне Константине VI. Когда сын повзрослел и стал претендовать на самостоятельное правление, Ирина ослепила его, захватив самодержавную власть в империи. Тем не менее за восстановление иконопочитания на Втором Никейском соборе канонизирована православной церковью в лике святых (память в различных византийских и греческих календарях указывается 7 и 9 августа по юлианскому календарю).

Биография

Происхождение 
Родилась около 752 года в Афинах. Будучи сиротой, воспитывалась в семье своего дяди, патриция Константина Сарантапекоса, предположительно бывшего стратегом (военачальником) в местном округе. Таким образом, хотя будущая императрица происходила из знатного греческого рода, историки предполагают, что её внешность больше, чем политический расчёт, повлияла на решение византийского императора выбрать Ирину в невесты своему наследнику. С другой стороны, высказывается предположение, что женитьба именно на гречанке могла укрепить позиции правящей Исаврийской династии внутри государства.
 
Выросшая в провинциальных Афинах Ирина, как отмечает Шарль Диль, была набожной, но отличалась чрезмерной пылкостью.

Брак со Львом IV 
В 768 году византийский император Константин V выбрал Ирину в жёны своему сыну и наследнику Льву:

1-го числа сентября, 8-го индиктиона, Ирина отправилась из Афин, и от Иерии плыла в царствующий град на многих быстрых кораблях и других судах, украшенных шёлковыми материями, и её встретили и сопровождали знаменитейшие граждане со своими женами; а 3-го числа сентября в церкви Фары патриархом, явившимся во дворец, совершено обручение царя Леона с тою Ириною. 17-го декабря она в зале дворцовой венчана в царицы, и пришедши в молитвенницу святого Стефана в Дафне приняла брачный венец с Леоном, сыном Константина.

Ирина, сторонница иконопочитания, в период правления её свёкра-иконоборца скрывала свои убеждения. Перед свадьбой она по требованию Константина дала клятву, что никогда не признаёт икон и не будет им поклоняться, как привыкла в Афинах.

От брака со Львом у Ирины 14 января 771 года родился её единственный сын Константин, ставший последним представителем Исаврийской династии.

После смерти в 775 году императора Константина его сын стал византийским императором Львом IV. С этого времени Ирина стала влиять на своего мужа в области смягчения политики иконоборчества. Феофан отмечает, что в начале своего царствования Лев: «на короткое время казался благочестивым и любителем Богородицы и монахов; поставил на первейших престолах митрополитов из игуменов». В этот период Лев пользовался симпатиями ранее гонимых иконопочитателей. В 776 году на константинопольском ипподроме толпа, довольная не только религиозной политикой императора, но и уменьшением налогового бремени, потребовала от Льва короновать его малолетнего сына Константина. Император согласился и в день Пасхи была совершена торжественная церемония, участницей которой стала и Ирина:

…в великое воскресение пасхи 14 индиктиона, при первой заре царь с патриархом вышел на гипподром; принесли антиминс, и в присутствии всего народа патриарх совершил молитву и царь венчал сына своего; потом два царя с двумя кесарями и с тремя светлейшими шли в великую церковь. После шествия царей, шла и царица Ирина; пред нею пажи несли скиптры; в медные врата вошла она в оглашаемую часть церкви и не восходила на средину амвона.

Историк А. В. Карташёв считает, что это было триумфом Ирины, обеспечившей своему сыну титул императора, но при этом из-за зависти братьев Льва с этого момента стали ухудшаться её отношения с мужем, вновь ставшим угождать партии иконоборцев. Ирина окончательно впала в немилость в 780 году после того, как Лев обнаружил в её спальне две иконы, спрятанные под подушкой. Однако византийский историк Георгий Кедрин передал эту историю с иконами только 300 лет спустя, когда почитание икон давно уже было восстановлено, и достоверность истории, в благоприятном свете освещающей деятельность Ирины, оценить невозможно.

От опалы Ирину избавила смерть её мужа: 8 сентября 780 года император Лев IV скончался. Его кончина обросла легендой: «как величайший любитель драгоценных камней, он похитил венец из великой церкви и носил его. Карбункулы покрыли его голову; он впал в жестокую горячку и умер на пятом году своего царствования без шести месяцев». Причиной смерти по одной из версий стал трупный яд от короны с головы императора Ираклия, извлечённой по приказу Льва из могилы, но ряд историков делают более вероятное предположение, что Лев мог быть отравлен Ириной.

Регентство 

После смерти мужа Ирина была провозглашена регентом при 9-летнем сыне, императоре Константине VI.

Через 40 дней после начала регентства партия иконоборцев во главе с пятью братьями покойного императора Льва подготовила переворот с целью возвести на престол Никифора, старшего из братьев. Заговор был раскрыт, основные участники схвачены, подвергнуты бичеванию и сосланы. Братья Льва были также пострижены в монашество и рукоположены́ в сан дьяконов и священников. 25 декабря 780 года на праздник Рождества Христова Ирина заставила их при народе служить в храме Святой Софии, чтобы лишить каких-либо притязаний на престол. В этот же день, по словам Феофана, Ирина вернула в храм корону, ранее изъятую её мужем. На Сицилии к заговорщикам примкнул стратиг Елпидий. Чтобы изгнать его, пришлось в 781 году посылать к мятежному острову флот.

Ирина начала открыто высказывать поддержку иконопочитанию: возвращались из ссылок монахи, в Халкидон были торжественно возвращены мощи мученицы Евфимии, высланные Константином V. Однако религиозная политика Ирины в этот период была умеренной — она боялась на фоне войн с арабами и балканскими славянами настроить против себя армию, большинство в которой было на стороне иконоборцев.

Заключив в 781 году вынужденный мир с арабами и одержав в следующем году победу над славянами в Греции, Ирина обручила в 783 году своего несовершеннолетнего сына с 8-летней дочерью Карла Великого Ротрудой. По мнению А. В. Карташёва, это было сделано в целях достижения религиозного мира с Западом. К Ротруде был приставлен евнух Элизий, чтобы научить франкскую невесту греческому языку и византийским обычаям.

Утвердившись у власти, Ирина начала вести дело к восстановлению иконопочитания. В 784 году константинопольский патриарх Павел удалился в монастырь святого Флора, принял схиму и объявил о своём отречении от патриаршества. Послам от Ирины он высказал пожелание провести церковный собор: «если не будет вселенского собора и не исправится погрешность среди нас, то вам не иметь спасения». Павел вскоре скончался, после его смерти вопрос о почитании икон стал обсуждаться открыто, и было решено провести Вселенский собор.

Седьмой Вселенский собор

Подготовка к созыву 

В целях подготовки к проведению Вселенского собора Ириной в 784 году было организовано избрание нового константинопольского патриарха вместо умершего патриарха Павла. При обсуждении кандидатов в Мангаварском дворце Константинополя после приветственной речи императрицы раздались возгласы в поддержку Тарасия, который не был духовным лицом, а занимал должность асикрита (императорского секретаря). Ирина желала видеть патриархом Тарасия («мы его же назначаем, но он не слушается»), а он, в свою очередь, поддержал идею проведения Вселенского собора. Присутствовавшая во дворце оппозиция утверждала, что созыв Собора нецелесообразен, так как на Соборе 754 года уже было принято решение, осудившее иконопочитание, но голос иконоборцев был заглушён волей большинства.

Тарасия быстро возвели во все степени священства, и 25 декабря 784 года в праздник Рождества Христова он был поставлен константинопольским патриархом, которым оставался в течение следующих 22 лет. После этого избранный патриарх по традиции разослал всем предстоятелям церквей изложение своего вероисповедания и приглашение к восточным патриархам направить своих представителей на Вселенский собор. Дополнительно были разосланы приглашения на Вселенский собор, написанные от имени Ирины, её сына императора Константина. В Рим к папе Адриану I были направлены послы от императора и патриарха с приглашением лично принять участие в предстоящем Соборе:

…отправил в Рим соборные послания и книгу своего вероисповедания, которая и принята папою Адрианом. Писала также и царица к тому же папе и просила его прислать свои грамоты и мужей для присутствия на соборе.

27 октября 785 года был получен ответ папы Адриана, который позже с сокращением неприятных для константинопольского патриархата высказываний (касавшихся, в основном, главенства Рима в христианской Церкви) был зачитан на Соборе. Понтифик высказался, что считает возможным восстановить иконопочитание только на основании святоотеческого предания, выдержку из которого он приводит в своём письме, но видя ревность о православии императрицы и патриарха, Адриан согласился на проведение Собора при выполнении следующих условий:
 торжественное анафематствование иконоборческого собора 754 года в присутствии папских легатов;
 предоставление императрицей, патриархом и Сенатом письменной гарантии неприкосновенности папских легатов;
 возвращение в ведение Римской церкви областей Южной Италии, ранее переданных императором Львом III Исавром в ведение Константинопольского патриархата;
 неиспользование константинопольским патриархом титула «вселенский».
В своём письме папа назначил на Собор двух легатов: пресвитера Петра и игумена Петра, а также назвал Ирину и её сына новым Константином и новой Еленой.

Разгон Собора в 786 году 

Открытие Собора было назначено в Константинополе на 7 августа 786 года. Приехавшие в столицу епископы-иконоборцы ещё до открытия Собора начали вести переговоры с военными, которые им симпатизировали, желая заручиться их поддержкой. 6 августа перед храмом Святой Софии прошёл митинг с требованием не допустить открытия Собора. Несмотря на это, Ирина не стала изменять назначенной даты, и 7 августа в храме Святых Апостолов Собор был открыт. Когда начали зачитывать святые писания, в храм ворвались вооружённые воины, сторонники иконоборцев:

«Не допустим», — кричали они, — «чтобы вы отвергли догматы царя Константина; пусть будет твердым и непоколебимым то, что на своём соборе он утвердил и законоположил; мы не допустим, чтобы в храм Божий вносили идолов (так они называли святые иконы); если же кто осмелится не повиноваться определениям собора Константина Копронима и, отвергая его постановления, станет вносить идолов, то сия земля обагрится кровью епископов.»

Епископам, поддерживающим Ирину, ничего не оставалось, как разойтись. Пережив неудачу, Ирина приступила к подготовке созыва нового Собора. Под предлогом войны с арабами императорский двор был эвакуирован во Фракию, а верный иконоборцам гарнизон отправлен вглубь Малой Азии (якобы навстречу арабам), где ветеранам дали отставку и выплатили щедрое жалование. Константинополь был передан под охрану другой по составу гвардии, завербованной из Фракии и Вифинии, где взгляды иконоборцев не получили распространения.

Завершив подготовку к Собору, Ирина не решилась вновь проводить его в столице, а выбрала для этой цели отдалённую Никею в Малой Азии, в которой в 325 году состоялся Первый Вселенский собор.

Вселенский собор (787 год) 

В мае 787 года Ирина вновь разослала приглашения с просьбой прибыть на Собор в Никею. Состав делегаций практически не изменился. От Рима были те же легаты; трёх восточных патриархов, не имевших возможности приехать из-за войн с арабами, представляли их синкелы Иоанн и Фома. Всего, по различным оценкам, на Соборе присутствовало 257—339 иерархов, но число подписавших его Деяние составило 308 человек. Седьмой Вселенский Собор открылся 24 сентября и продолжался месяц.

Императрица Ирина лично не присутствовала в Никее, её представлял комит Петрона и начальник штаба Иоанн. Собор провёл 8 заседаний, только последнее из которых состоялось 23 октября 787 года в Константинополе в присутствии Ирины и императора, её сына. Собор начал свою работу с принятия решения в отношении епископов-иконоборцев, многих из которых разрешили допустить к участию в работе Собора, приняв их публичное раскаяние. И лишь на четвёртом заседании — по предложению папских легатов, в храм, где заседал Собор, была принесена икона.

По итогам работы был принят орос Собора, восстановивший почитание икон:

Ибо честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображённого на ней. Вот таково учение святых отцов наших, то есть предание кафолической церкви, от конца до конца земли приявшей Евангелие.

После закрытия Собора епископы были распущены по своим епархиям с дарами от Ирины. Императрица приказала изготовить и поместить над воротами Халкопратии образ Иисуса Христа взамен уничтоженного 60 лет назад при императоре Льве III Исавре. К образу была сделана надпись: «[образ], который некогда низверг повелитель Лев, вновь установила здесь Ирина».

Борьба за власть 
Ирина, привыкшая за период регентства к самостоятельному управлению империей, не желала передавать власть повзрослевшему сыну Константину. Она продолжала обращаться с ним как с ребёнком, он жил отдельно от императорского двора и не привлекался к участию в вопросах управления.

В 788 году свадьба Константина с дочерью франкского короля Карла Великого расстроилась, несмотря на то, что, по свидетельству Феофана, он испытывал к ней симпатию. Причины отмены свадьбы точно неизвестны. Феофан сообщает, что в том же году Ирина послала войска на север Италии, чтобы воевать с франками, однако византийцы потерпели поражение.

В 788 году, желая женить сына, Ирина организовала так называемый смотр невест, впервые введённый в практику византийского двора. По стране были разосланы доверенные чиновники с набором требований для идеальной невесты, куда входили такие параметры, как рост, длина стопы, размер головы и, конечно, отношение к иконам в семье. Из 13 кандидаток, представленных ко двору, Ирина выбрала для сына в жёны юную незнатную армянку, уроженку Пафлагонии Марию Амнийскую, внучку святого праведного Филарета Милостивого.

Царица, разорвавши сделку с Франциею, послала Феофана, первого оруженосца, и взяла невесту из армянок по имени Марию из дома Амния и соединила её браком с царём Константином, сыном своим, хотя он очень печалился, и не желал сего по привычке своей к дочери Карла, короля французского, с которою был обручён, и совершили брак его в ноябре месяце индиктиона 12.

В 789 году был устроен заговор против Ирины с целью передать всю власть Константину. По сообщению Феофана Константин «посоветовавшись с немногими приближёнными своими… решился схватить её, послать в изгнание в Сицилию и сам овладеть царством». О разговорах среди ближайшего окружения Константина донесли Ирине, и она в качестве предупреждения предприняла жестокие меры:
 Арестованные заговорщики были подвергнуты пыткам, изгнаны или заключены в тюрьму; но что ещё важнее, сам император был подвергнут телесному наказанию, как непокорный ребёнок строго отчитан матерью и на несколько дней посажен под арест у себя в комнате.

В 790 году Ирина попыталась отстранить своего сына от престола, заставив войска присягнуть в том, что, пока она жива, они не позволят ему царствовать. В армии между тем накопилось недовольство, скорее всего, связанное с неудачами в войне с арабами. Когда заставили присягать Армянский легион в сентябре 790 года, вспыхнул бунт:

Воины не согласились присягать в том, что: «не признаём царём сына твоего при жизни твоей», но отвечали: «мы не будем ставить имени Ирины впереди Константина, но Константина, как и прежде, поставим впереди Ирины». Она послала Алексея оруженосца и друнгария стражи по прозванию Муселема схватить их. Но они, схвативши сами его, предложили ему быть их начальником, а Никифора патриция и военачальника посадили под стражу и провозгласили Константина единственным царём. Узнав об этом воины прочих легионов прогнали своих военачальников, и сами также провозгласили единственным царём Константина

Ирина уступила силе и, лишённая титула августы, поселилась в декабре 790 года на полном обеспечении в Элевферийском дворце Константинополя. Опала Ирины продлилась недолго. После ряда военных неудач в походах против болгар и арабов Константин под влиянием сановников решил вернуть матери в январе 792 года титул августы и разрешил проживать в императорском дворце. Восстановив своё положение, Ирина всё же желала прежней самодержавной власти. В течение пяти лет она тщательно готовила смещение своего сына, дискредитируя его в глазах народа, армии и церкви.

В июле 792 года Константин во главе византийской армии был разгромлен болгарским ханом Кардамом во Фракии. В войске и народе заговорили о необходимости избрать императором Никифора, дядю Константина. В качестве упреждающей меры Константин в августе ослепил Никифора и приказал вырезать языки у братьев Никифора. По предложению Ирины был ослеплён также (на всякий случай) военачальник Алексей Моселей, тот самый, который устроил переворот 790 года и находился в опале из-за очередного бунта Армянского легиона (по причине возвращения Ирине титула августы). Своей жестокостью Константин окончательно лишил себя поддержки в армии. Более того, среди армянских войск разгорелось восстание, которое пришлось усмирять силой. Смутой в Византии воспользовались арабы, захватив без боя несколько крепостей.

По предположению Феофана, главным действием Ирины по дискредитации сына стала поддержка его любовной связи с Федотой, одной из придворных дам, родственницей Феодора Студита. Константин, не любивший супругу, в 795 году заставил Марию принять монашество, а сам женился на Федоте и даже короновал её (чего Мария не удостоилась). Событие вызвало волнения среди христиан, а Саккудийский монастырь на Олимпе даже отложился от византийской церкви, ставя в вину патриарху Тарасию постриг Марии. Константин высек и сослал монахов, чем восстановил общественное мнение против себя, чем воспользовалась Ирина.

Ирина поспешила ускорить ход событий, когда в 796 году у Константина родился сын. Младенец вскоре умер, но заговор вполне созрел. 17 июня 797 года военачальники столичного гарнизона выступили против Константина, однако тому удалось бежать через залив, где к нему стали стекаться верные войска. Ирина была готова просить у сына пощады, обещая отойти от власти, но перед этим она обратилась к своим сторонникам в окружении императора с прямой угрозой их выдать, если они не предпримут решительных действий. Заговорщики схватили Константина ранним утром 15 августа и сразу же переправили через залив в Константинополь, где в Порфировой спальне Священного дворца, в которой император был рождён:

…в девятом часу страшно и безжалостно выкололи ему глаза по воле матери его и советников её, что он едва-едва не умер… Таким образом его мать сделалась единовластною.

Дальнейшие сведения о судьбе свергнутого императора Константина противоречивы — он либо умер во время переворота, либо содержался под домашним арестом вне столицы и умер в 802 году. Его жену Федоту отправили в монастырь, где она родила сына, внука Ирины.

Единодержавная императрица 

Ирина стала первой единодержавной женщиной на византийском престоле. В изданных ею Новеллах она величает себя по-мужски: «Ирина, великий василевс и автократор римлян», на монетах и парадных портретах изображается в пышных императорских одеждах. На Западе не признали за Ириной право на титул, посчитав, что престол наследия Римской империи стал вакантным. Анонимный автор «Лоршских анналов» уничижительно называет Византию «женской империей» (femineum imperium).

Склонная к пышным церемониям, Ирина на Светлой неделе в 799 году совершает торжественный выезд перед народом:

Во второй день святой Пасхи царица возвращалась из храма Святых Апостолов на златой колеснице, везомой четырьмя белыми конями, которых вели четыре патриция, Вардан, военачальник фракийский, Сисинний, военачальник, Никита, начальник школ и Константин сын Воилы; царица щедро бросала в народ деньги.

С самого начала своего правления Ирина начинает щедро одаривать монастыри, снижает налоги и таможенные пошлины, устраивает благотворительные заведения для бедных, чем завоёвывает любовь подданных. Феодор Студит восторженно писал об этой политике Ирины: «Бедняки уже не остаются дома из боязни гнусных поборов». Особо много средств выделялось монастырям — строились новые, восстанавливались разрушенные, а такие крупные монастыри как Саккудийский в Вифинии и Студийский в Константинополе достигли при Ирине небывалого благосостояния.

Придворные, понимая, что после смерти Ирины не осталось прямых наследников престола (братья Льва IV, постриженные в монашество и изувеченные, были сосланы Ириной в Афины), начали вести интриги в борьбе за власть: «Два патриция, Ставракий и Аэций, наперсники царицы, восстали друг против друга и уже явно обнаруживали вражду свою; оба они имели цель по смерти царицы доставить царство своим родственникам». Борьба придворных обострилась в мае 799 года, когда Ирина от переживаний заболела, «была почти при смерти», а затем долго выздоравливала.

Римская церковь решила не воспринимать Ирину как законную главу Империи, благодаря чему появилась возможность передать императорский титул на Запад. 25 декабря 800 года Карл Великий был коронован в соборе Святого Петра папой Львом III и провозглашён римским сенатом императором. Карл, убеждённый уговорами зависимых от него римских пап, считал, что стал императором единой Римской империи.

На Востоке титул Карла не признавали до 811 года, его коронацию рассматривали как одну из попыток возмущения против законного государя. На Западе также не признавали императорский титул за правителями Византии. Современник Ирины, франк Теган в труде, написанном в 830-е годы, величает византийского императора князем (princeps) Константинополя, что отражает характерные воззрения Запада на преемственность императорского титула.

Карл, нуждаясь в признании своего нового титула со стороны Византийской империи, решил утвердить свой статус браком с императрицей Ириной, понимая, что после её смерти на Востоке изберут нового императора, права которого будут неоспоримы. В Константинополь были направлены послы от Карла и римского папы просить Ирину «соединиться браком с Карлом, и чрез то соединить восток с западом». По словам Феофана, против этого брачного союза выступил патриций Аэций, управлявший делами империи после смерти Ставракия. Аэций намеревался (по версии Феофана) поставить императором после смерти Ирины своего брата. Сама Ирина открыто не возражала против брака, но планы Карла не были реализованы по причине государственного переворота, свергшего императрицу Ирину как раз в то время, когда франкские послы находились в Константинополе.

Низвержение и смерть 

Ирина была свергнута 31 октября 802 года в ходе заговора, организованного логофетом Никифором, ответственным за финансы империи («патриций и генерал счётчик»). Он вместе с сообщниками привлёк на свою сторону начальников войска, распространяя вполне достоверный слух о возможном захвате власти патрицием Аэцием, которого Ирина сделала вторым человеком в государстве, но которого не любили и опасались из-за его деспотизма. Затем, окружив верными войсками императорский Элевферийский дворец с Ириной внутри, заговорщики провозгласили императором Никифора. На следующий день патриарх Тарасий в храме Святой Софии поспешно венчал на царство Никифора.

Феофан передаёт слова Ирины, обращённые к узурпатору при их личной встрече:

«Часто доходили до меня слухи о достоинстве, в которое ты теперь облечён, и последствия доказали, что те слухи были истинны. Они тебе известны; если б я увлекалась ими, то беспрепятственно могла бы убить тебя. Но веря твоим клятвам, и щадя многих соумышленников твоих, я согрешила пред Богом…»

Новый император Никифор пообещал сохранить Ирине привилегии и Элевферийский дворец, но позднее, получив от неё императорскую казну, принял решение выслать императрицу из столицы на один из Принцевых островов в Мраморном море в основанный ею монастырь. Затем, опасаясь, что народ призовёт её снова царствовать, Ирину выслали подальше, на остров Лесбос под стражу. По местному преданию, в ссылке Ирина раскаялась в своих грехах и посадила в память о сыне дерево, которое поливала своими слезами. Также Ирине приписывается основание на Лесбосе монастыря Богородицы Труллоти в Пирги-Термис близ Митилины.

Никифор, будучи умеренным иконоборцем, не проводил политики, направленной на уничтожение восстановленного Ириной иконопочитания — достигнутое ею относительное спокойствие в данном вопросе просуществовало до начала правления Льва V Армянина.

9 августа 803 года Ирина скончалась. Её тело было перевезено в основанный ей самой монастырь Святого Николая на остров Принца. Между 861 и 864 годами тело Ирины было перенесено в Константинополь и погребено в саркофаге из проконесского мрамора в церкви Святых апостолов.

Уже после смерти императрицы Ирины в 807 году, по сообщению Феофана Исповедника, её родственница Феофано была выбрана на смотре невест в супруги сыну императора Никифора I Ставракию, правившему империей непродолжительное время в 811 году.

Источники и оценка личности 

Основным источником о жизни императрицы Ирины является «Хронография», написанная её современником, игуменом Феофаном. Автор, участвовавший в заседаниях Седьмого Вселенского собора и разделявший взгляды Ирины, в подавляющем большинстве случаев положительно описывает её поступки или, по крайней мере, оправдывает её жестокость. Конфликт с сыном-императором он рассматривает как результат зависти «злых людей», настроивших мать против сына. Только при сообщении об ослеплении императора Константина Феофан, несмотря на свою преданность Ирине, осуждает её и прямо сообщает, что императора ослепили по воле его матери и даже «солнце утратило свои лучи за ослепление царя».

Византийские хронисты называют Ирину новой Еленой, мученически боровшейся за истинную веру. Особо лестно о ней писал Феодор Студит, называвший её «богоименитая Ирина» и восхвалявший её как поборницу истины, имеющую «попечение о душевной и телесной пользе христиан». Георгий Монах (IX век) сообщает об ослеплении сына Ирины, не упоминая о её роли в этом, чем поддерживает общее направление лояльных к ней хронистов смягчить вину Ирины в случившемся и не акцентироваться на её моральной стороне. Однако хронисты всё же отмечали контрасты в характере Ирины, так Дорофей Монемвасийский писал: «О чудо! Одна женщина с ребёнком восстановила благочестие! Но она же стала и детоубийцей!». При этом историк Фридрих Шлоссер считает, что Ирина хотя и была религиозна, но для неё «религия была более средством, чем целью».

Вскоре после смерти Ирина была причислена Православной церковью к лику святых. Известна единственная рукопись XI века с текстом анонимного жития Ирины, содержащего заимствования из «Хронографии Феофана» (первые 24 листа), жития Филарета Милостивого и неизвестного источника (заключительные 3 листа). Также жизнеописание Ирины содержится в житии святителя Тарасия, патриарха Константинопольского, известному в России по изложению Димитрия Ростовского. Житийная биография Ирины представляет её как ревнительницу благочестия и православия, которая «более любя Бога и Его правду, чем своего собственного сына… приказала ослепить его», а приняв затем самодержавную власть «исправила все то, что пришло в расстройство в царствование её сына».

Боккаччо описал ее биографию в своем сборнике «De mulieribus claris» — Ирина является единственной византийкой из 106 указанных там женщин.

Из историков XX века об Ирине писал французский автор Шарль Диль в цикле трудов по истории Византийской империи. Её деятельность в организации Седьмого Вселенского собора рассмотрена историком церкви Карташёвым в труде «Вселенские соборы».

См. также 
 Блаженная Феодора — византийская императрица, окончательно восстановившая иконопочитание.

Комментарии

Примечания

Литература и источники

Источники

Литература

Ссылки 

 

Исаврийская династия
Иконоборчество в Византии
Византийские императоры VIII века
Византийские императоры IX века
Царствовавшие императрицы Византии
Благоверные
Христианские святые IX века